Il nome General Post Office è, o è stato, utilizzato in molte nazioni del Commonwealth per identificare i servizi postali e di telecomunicazioni.

Regno Unito, si veda General Post Office nome in uso fino al 1969. Per la storia del servizio dopo il 1981 si veda Royal Mail e Post Office Ltd..

Australia, si veda General Post Office (Perth), General Post Office (Sydney), General Post Office (Melbourne) e General Post Office (Brisbane). Ogni capitale di stato o territorio era sede della posta prima della federazione del 1901. Il termine oggi indica gli edifici delle sedi centrali.

India, si veda General Post Office (Mumbai). Questa è la sede centrale del servizio postale del Maharashtra.

Repubblica d'Irlanda, si veda General Post Office (Dublino). L'ufficio postale principale d'Irlanda e quartier generale della Sollevazione di Pasqua.

Malaysia, si veda Kuala Lumpur General Post Office. Questo è l'ufficio postale centrale di Pos Malaysia.

Repubblica Popolare Cinese, si veda General Post Office (Hong Kong), xsede centrale di Hongkong Post.

Sri Lanka, si veda General Post Office, Colombo. Questa è la sede centrale di Sri Lanka Post.

Pagine correlate 
Palazzo delle Poste